Велиш може бити:

 Велиш (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Велиш (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република